Maria Anna d'Asburgo-Lorena (1738-1789), figlia di Maria Teresa d'Asburgo e Francesco I, badessa
Maria Anna d'Asburgo-Lorena (1770-1809), figlia dell'imperatore Leopoldo II, badessa
Maria Anna d'Asburgo-Lorena (1804-1858), figlia dell'imperatore Francesco II